Pylades (Oudgrieks ) is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij is de zoon van koning Strophios van Phokis en Agamemnon's zuster Anaxibia en daarmee een neef van Orestes, die ook zijn boezemvriend en wellicht zijn geliefde was.

De beroemde Orestes groeide op aan het hof van Strophios, nadat zijn moeder Klytaimnestra zijn vader gedood had. Hij ontwikkelde zo een hechte band met Pylades; hun vriendschap werd spreekwoordelijk. Toen Orestes naar Mycene terugkeerde om zijn vader te wreken hielp Pylades hem bij deze taak. Hij bleef zelfs bij hem op de reis naar Iphigeneia in Tauris op het gevaar af als offer te moeten dienen. Als beloning voor zijn trouw krijgt Pylades later de hand van Elektra, Orestes' zuster. Pylades kreeg twee zoons, Medon en Strophios.

Pylades en Orestes zijn een archetypisch voorbeeld van twee onafscheidelijke vrienden.

Stamboom 

Myceense sage